Het WTA-tennistoernooi van Bogota (officieel Claro Open Colsanitas) van 2017 vond plaats van maandag 10 tot en met zaterdag 15 april in de Colombiaanse hoofdstad Bogota. Het was de twintigste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Irina Falconi strandde al in de eerste ronde.

De als eerste geplaatste Nederlandse Kiki Bertens bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgescha­keld door de latere winnares.

De via een wildcard toegelaten Francesca Schiavone uit Italië won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Spaanse Lara Arruabarrena in twee sets. Schiavone wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Bogota op haar naam te schrijven. Het was haar achtste WTA-titel, de eerste van 2017. Zij incas­seerde US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Cindy Burger had zich via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi weten te veroveren. Door Tatjana Maria te verslaan, bereikte zij de tweede ronde waar zij het moest afleggen tegen haar landgenote Bertens.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lara Arruabarrena en Tatjana Maria hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Arruabarrena speelde samen met Mariana Duque Mariño – zij waren het vierde reekshoofd, en kwamen niet voorbij de tweede ronde. Maria en Natela Dzalamidze waren als tweede geplaatst – ook zij bleven in de tweede ronde steken.

Het eerste reekshoofd, Aleksandra Krunić en Kateřina Siniaková, bereikte eveneens de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Catalina Pella en Daniela Seguel.

Het via een wildcard toegelaten duo Beatriz Haddad Maia en Nadia Podoroska won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste koppel Verónica Cepede Royg en Magda Linette in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Braziliaanse Haddad Maia had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Argentijnse Podoroska geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bogota 2017
Bogota